Список психотропных веществ, находящихся под международным контролем, согласно Конвенции о психотропных веществах 1971 года.

Список I

Список II

Список III

Список IV 

Списки:Наркотики
Регулирование в сфере наркотических и психотропных веществ